Джордан Миллер:
 Миллер, Джордан (род. 1988) — игрок в американский футбол.
 Миллер, Джордан (род. 1997) — игрок в американский футбол, корнербек.